Дупонт има више значења:
 Дупонт (Вашингтон), град у америчкој савезној држави Вашингтон
 Дупонт (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Дупонт (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Дупонт (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ду Понт (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Дупонт (компанија)